Алексе́й Ива́нович Кузнецо́в (1865, Тверская губерния — 4 апреля 1904, Иркутск) — русский , , главный архитектор Иркутска (1895—1902).

Биография 
Родился в семье крупного землевладельца в 1865 году. После окончания Тверского реального училища в 1883 году поступил в Петербургскую Академию художеств. За время обучения получил малую серебряную (1888) и большую серебряную (1890) медали. В октябре 1891 года Академией художеств ему было присвоено звание классного художника 2 степени.

Работал архитектором в Санкт-Петербурге (1891—1892). В 1892 направлен архитектором в Иркутский техническо-строительный комитет, затем в управление строительной и дорожной части при Иркутском генерал-губернаторе. С марта 1895 – городской архитектор Иркутска (до 1902). По его проектам построены многие иркутские здания, в том числе памятники архитектуры. Одной из составляющих почерка Кузнецова было строительство из кирпича в неорусском стиле. В Иркутске его называли «кирпичным» стилем.

Член Петербургского общества архитекторов (с 1893 года). Службу оставил в 1902, открыв в Иркутске техническую, строительную и комиссионную контору под названием "Архитектор А.И. Кузнецов и К".

Был удостоен орденов Св. Анны III степени, Св. Станислава III степени и серебряной медали в память царствования Александра III.

Умер в Иркутске, похоронен .

Проекты и постройки

Санкт-Петербург 
 Дача Чернова. Октябрьская набережная, 72 (1891—1893; участие в строительстве, автор проекта — А. И. фон Гоген);
 Усадьба Стенбок-Ферморов. Лахтинский проспект, 104 (1890-е, (В. П. Цейдлер ?).

Иркутск 
 Медведниковская больница (санаторий «Ангара»). Улица 2-я Железнодорожная, 4 (1901); 
 «Гранд-Отель». Улица Литвинова, 1 (1902—1903).

Примечания

Ссылки 
 Биографическая статья в Иркипедии
 История деревянной усадьбы по проекту архитектора Кузнецова